VEM steht für:
 den Warenzeichenverband VEM e. V. und Inhaber des Warenzeichens VEM (Marke)
 VEM Gruppe, eine Unternehmensgruppe, die unter dem Warenzeichen VEM Antriebssysteme, Transformatoren u. a. produziert
 VEM Aktienbank AG, 2015 umbenannt in Dero Bank
 VARIG Engenharia e Manutenção, brasilianisches Flugzeugwartungsunternehmen, seit 2001 als TAP Manutenção e Engenharia Brasil Teil der TAP Air Portugal
 Vereinte Evangelische Mission
 Versorgungseinrichtung des Ministerrates der DDR

VeM steht für:
 Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland 

VE-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

vem steht für:
 Vemgo-Mabas (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung